Maligissat Qeqertaat bezeichnet:
 Maligissat Qeqertaat (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Maligissat Qeqertaat (Insel, Sisimiut) (auch Qeqertaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland